En flicka på kroken kan syfta på:

 En flicka på kroken (1948) – amerikansk film i regi av Irving Pichel, originaltitel Mr. Peabody and the Mermaid
 En flicka på kroken (1956) – brittisk film i regi av Roy Kellino, originaltitel Silken Affair
 En flicka på kroken (1964) – amerikansk film i regi av Howard Hawks, originaltitel Man's Favorite Sport?